Николай Сергеевич Арсеньев:
 Арсеньев, Николай Сергеевич (1831—1903) — юрист, сенатор, тайный советник.
 Арсеньев, Николай Сергеевич (1888—1977) — русский философ, историк религии и культуры, поэт.